Пиједрас Алтас има више значења:

 Пиједрас Алтас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједрас Алтас, Агва Едионда (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједрас Алтас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пиједрас Алтас (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику